Зармайр Айказуни () — 29-й легендарный царь Древней Армении в 1192—1180 гг. до н. э. из династии Хайкидов, сын Оро, отец Арама. Зармайр вместе с армянским войском участвовал в Троянской войне на стороне троянцев.

Правление 
Отцом Зармайра был Оро ( [Horo]), правивший в 1197—1194 гг. до н. э. После его смерти Зармайр занял армянский престол. Согласно Микаэлу Чамчяну время царствования Зармайра — 1194—1180 гг. до н. э..

В правление Зармайра армянские войска приняли участие в Троянской войне на стороне Приама. Зармайр погиб под стенами Трои. Его смерть послужила причиной долгих волнений в Армении, которая не оставляла надежды освободиться от ассирийской зависимости.

Участие в Троянской войне 

Согласно историку Мовсесу Хоренаци, армянский царь Зармайр со своей армией и эфиопским войском отправился на помощь царю Приаму защищать стены Трои, где и был убит.

Из работ армянских историков становится ясно, что именно Зармайр был тем армянским царем, который участвовал и погиб в Троянской войне. Например, согласно Мхитару Айриванци, Зармайр правил в то время, когда «римлянами правил Эней», то есть около 1230—1190 гг. до н. э.). Из этого следует, что царем упомянутых Рамзесом II территорий «илиун или ариуна» мог быть Зармайр.

(«Обозрение истории армянского народа» — Глинка С. Н. — 1832 г.) — неправильно.

Зармайр в литературе 
 «Смерть наапета Зармайра», Рафаэл Патканян.

См. также 
 Хайкиды
 Троянская война

Ссылки 
 
 «Смерть Наапета Зармайра» — текст поэмы Рафаэла Патканяна
 Зармайр в списке правителей Армении

Примечания 

Легендарные армянские цари
Айказуни
Правители Азии XII века до н. э.